„Пежо 2008“ (Peugeot 2008) е модел мини SUV автомобили (сегмент J) на френската компания „Пежо“, произвеждан в две последователни поколения от 2013 година.

Базиран на платформата на „Пежо 208“, моделът замества в гамата на „Пежо“ комби варианта на „Пежо 207“. През следващите години са пуснати в продажба сходните мини SUV модели „Ситроен C3 Еъркрос“ и „Опел Кросленд X“.



Бележки 

2008
Автомобили с повишена проходимост
Електрически автомобили